Loca (Shakira), een lied van Shakira
Loca (Álvaro Soler), een lied van Álvaro Soler 
Loca (Arsenium), een lied van Arsenium 
Loss-of-coolant accident, een bezwijkmodus van een kerncentrale